Thermopílai kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Thermopílai (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Thermopyle (bergspass i Grekland), Grekiska fastlandet, 

Robotskapade Greklandförgreningar